Toplôtna prevódnost (oznaka λ, v tujih virih tudi k, l ali κ) je snovna konstanta in intenzivna količina, določena pri prevajanju toplote kot sorazmernostni koeficient med gostoto toplotnega toka in gradientom temperature. Mednarodni sistem enot predpisuje za toplotno prevodnost izpeljano enoto W/m K (watt na meter kelvin).

Toplotna prevodnost za trdnine se v splošnem zelo malo spreminja, za pline in tekočine pa je zelo odvisna od temperature.

Toplotne prevodnosti nekaterih snovi

Viri 

 aCRC handbook of chemistry and physics 
 bMarble Institute
 cSoil Sci Journals 
 dGeorgia State University - Hyperphysics
 eHukseflux Thermal Sensors
 fEngineers Edge
 gGoodFellow
 hPhysical Properties and Moisture Relations of Wood 
 iHans Breuer, Atlas klasične in moderne fizike, DZS, Ljubljana 1993.

Fizikalne količine